Het seizoen 1994/95 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Kampong en Victoria als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1995/96. 

Nijmegen, De Warande, Ring Pass en Tempo '41 degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1994
Hockey in 1995
Overgangsklasse hockey